Versöhnungskreuz steht für

 Hildesheimer Versöhnungskreuz
 das Kuppelkreuz auf der Dresdner Frauenkirche
 deutsch-polnisches Versöhnungskreuz in Aulzhausen
 Versöhnungskreuz auf dem Buková hora in Vernéřovice
 Versöhnungskreuz auf dem Waldfriedhof Nový Bor